Frank (keresztnév)
 frank törzs
 frank nyelv, Belgium egyik kisebbségi nyelvként elismert helyi nyelvjárása

Pénznemek
Forgalomban lévő frankok
afrikai valutaközösségi frank
burundi frank
comore-i frank
Csendes-óceáni valutaközösségi frank
dzsibuti frank
guineai frank
kongói frank
ruandai frank
svájci frank
Már nem használt frankok
 belga frank
 francia frank

Zene
Frank Amy Winehouse albuma